Каменська — детективний телесеріал.
 Каменська — адміністративно-територіальна одиниця РРФСР у 1954—1957 роках.
 Каменська — залізнична станція Північно-Кавказької залізниці.

Каменська — жіноча форма прізвища Каменський.

 Каменська Наталія Миколаївна — редактор газети «Наше життя» Українського товариства глухих, м. Київ. Заслужений працівник соціальної сфери України.
 Каменська Тетяна Олександрівна — головний редактор підприємства «Телерадіокомпанія ВТВ плюс» (Херсон), заслужений журналіст України.

Примітки 

Жіночі форми прізвищ